České, slovenské, rakouské a maďarské příjmení Novák pochází z českého a slovenského přídavného jména nový – nový usedlík, nový soused, též švec šijící jen novou obuv apod. Ženskou variantou českého a slovenského příjmení je Nováková. Polská varianta Nowak je nejpočetnějším příjmením v Polsku, stejně jako ta česká v Česku. V Rakousku a Německu se používají variace Novak, výjimečně Nowak. Chorvatskou, srbskou a slovinskou variantou je příjmení Novak, ve Slovinsku je nejpočetnějším. Rumunská variatna je Novac.

Nositelé příjmení 
 Ada Novák (1912–1990), český grafik, malíř a fotograf
 Adam Novák (* 1980), herec
 Augustin Novák (1872–1951), národohospodář a československý ministr financí
 Alexandr Novák (* 1956), podnikatel a politik
 Andělín Novák (1878–1955), učitel, okresní školní inspektor, archivář a slezský buditel
 Antonín Novák, více osobností, viz rozcestník
 Archibald Václav Novák (1895–1979), spisovatel
 Arne Novák (1880–1939), literární historik a kritik
 Arno Novák (1872-1914), malíř a kreslíř
 Augustin Novák (1872–1951), národohospodář
 Bohumil Novák (1869–1953), statkář a politik
 Bohuslav Novák (* 1958), římskokatolický kněz
 Bořivoj Novák (1906–1973), profesor rusistiky a literární vědy, děkan Filosofické fakulty MU
 Bořivoj Novák (ekolog) (1920–2002), profesor zoologie a antropologie UP, spisovatel publikující pod pseudonymem Jozef Ludvik Srda
 Břetislav Novák (rozcestník), více nositelů
 Ctibor Novák (1902–1955), odbojář a spolupracovník Tří králů
 Daniel Novák, více nositelů, viz rozcestník
 David Novák (rozcestník), více nositelů
 Dezső Novák (1939–2014), maďarský fotbalista
 Eduard Novák (1946–2010), hokejista
 Emanuel Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Emil Novák (* 1989), snowboardista
 Filip Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Florián Novák (1821–1876), politik, starosta Prostějova a zemský poslanec
 František Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Géza Novák (1921–1992), flétnista
 Igor Novák (rozcestník), více nositelů
 Ivan Novák (* 1942), fotbalista
 Ivo Novák, více osobností, viz rozcestník
 Jakub Novák (* 1990), cyklista
 Jan Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Ján Novák (* 1985), slovenský fotbalista
 Jan J. Novák (1938–2017), básník
 Jan Václav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Jaroslav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Jiří Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Jiří František Novák (1913–1993), hudební skladatel
 Jiří Zdeněk Novák (1912–2001), spisovatel, scenárista a překladatel
 Josef Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Vincenc Novák (1842–1918), technik a průmyslník
 Jozef Novák (* 1930), slovenský historik a heraldik
 Kamil Novák (* 1967), basketbalista a sportovní funkcionář
 Karel Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Květoslav Novák (* 1938), fotbalista
 Ladislav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Láďa Novák (1865–1944), malíř, kreslíř a ilustrátor
 Libor Novák (rozcestník), více nositelů
 Luboš Novák (1911–1969), český voják
 Luděk Novák (1929-1978), český historik umění
 Marek Novák (* 1976), politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Martin Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Matyáš Novák (* 1998), český klavírista
 Michal Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Mikuláš Jaroslav Novák (1897–1985), československý voják a politický vězeň
 Milan Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Miloslav Novák (1922–?), fotbalista, obránce
 Miloš Novák (rozcestník), více nositelů
 Miroslav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Ondřej Novák (* 1985), herec
 Osvald Novák (1912–1971), katolický kněz a teolog
 Otakar Novák (1905–1984), literární historik, romanista, vysokoškolský profesor a překladatel
 Otomar Pravoslav Novák (1851–1892), paleontolog
 Otto Novák (1902–1984), fotbalista
 Otto Novák (2. března 1930 – 12. listopadu 2013), uznáván jako jeden z nejlepších varhanních improvizátorů 2. pol. 20. stol. Působil v Praze, 32 let zastával funkci dómského varhaníka u sv. Víta, tedy tradičně nejpřednější varhanické církevní místo v Čechách.
 Pavel Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Petar Novák (* 1962), fotbalista bulharského původu
 Petr Novák (rozcestník), více nositelů
 Radim Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Richard Novák (* 1931), operní pěvec
 Roman Novák (* 1960), fotbalista
 Roman Z. Novák (* 1967), česko-německý skladatel, dirigent, sbormistr a pedagog
 Rostislav Novák (* 1979), herec
 Róbert Novák (* 1970), slovenský fotbalista
 Stanislav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Tomáš Novák (* 1946), poradenský psycholog
 Václav Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Viliam Novák (* 1933), slovenský fotbalový trenér
 Vilmos Aba-Novák (1894–1941), maďarský malíř
 Vítězslav Novák (1870–1949), hudební skladatel
 Vladimír Novák, více nositelů, viz rozcestník
 Vladimír J. A. Novák (1919–1997), biolog a entomolog
 Vlastimil Novák (1964–2020), historik, arabista, překladatel, muzejník
 Vojta Novák (1886–1966), režisér a herec
 Vratislav Karel Novák (1942–2014), sochař, šperkař, zlatník a vysokoškolský pedagog
 Zdeněk Novák, více nositelů, viz rozcestník

Varianta Novak 
 Alexandr Novak (* 1971), ruský politik
 Kim Novak (* 1933), americká herečka
 Michael Novak (1933–2017), americký filozof a diplomat českého původu
 Benjamin Joseph Novak (* 1979), americký herec

Polská varianta 
 Dominik Nowak (* 1980), polský herec
 Julian Nowak (1886–1945), polský politik
 Libor Nowak (* 1957), český politik ODS
 Kazimierz Nowak (1897–1937), polský cestovatel a fotograf
 Rudolf Nowak (1919–2004), český fotbalista
 Willi Nowak (1886–1977), český malíř

Podobné 
 Alfred Noack
 Johann Christian Noback (1777–1852), německý textilní podnikatel a numismatik

Reference

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení